Морс има више значења:
 Морс
 Морс (Тексас)
 Морс (Луизијана)